Barkarbystaden (wijk), wijk van Järfälla, nabij Stockholm (Zweden)
 Barkarbystaden (metrostation), metrostation (in aanbouw) in bovengenoemde wijk